El Trofeu Comte de Godó 1978 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 d'octubre de 1978 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1978
Competicions esportives del 1978 a Catalunya